Farkhâna är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Oriental, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Farkhâna ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Farkhâna är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Havet är nära Farkhâna åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Farkhâna. Runt Farkhâna är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Nador,  km söder om Farkhâna. Omgivningarna runt Farkhâna är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Oriental (region)